Lauderdale é o nome de vários condados nos Estados Unidos, nomeados em homenagem a James Lauderdale (1780–1814), militar que morreu na primeira batalha de Nova Orleães, a última da chamada Guerra de 1812:
 Condado de Lauderdale (Alabama)
 Condado de Lauderdale (Mississippi)
 Condado de Lauderdale (Tennessee)

Desambiguações de topônimos